Tomba ima više značenja:
 Tomba (Bolonja)
 Tomba (Parma)
 Tomba (Peruđa)
 Tomba (Udine)